

Geografia 
 Distretto di Naish – distretto dell'Afghanistan nella provincia di Kandahar

Persone 
 J. Carrol Naish – attore statunitense 
 Robby Naish – velista statunitense